Tomillo rastrero puede referirse a:

 el nombre común de la planta Thymus adamovicii; o
 el nombre común de la planta Thymus praecox.